Captain Morgan’s Revenge () — дебютный полноформатный студийный альбом шотландской фолк/пауэр-метал-группы Alestorm, вышедший в 2008 году. 

Лирика Captain Morgan’s Revenge посвящена легендам и реальным историям из жизни морских разбойников Карибского бассейна второй половины XVII века, в том числе известного английского корсара Генри Моргана. Заключительная песня — рок-версия гимна Шотландии.

Список композиций 
 Over The Seas — 03:55
 Captain Morgan’s Revenge — 06:42
 The Huntmaster — 04:59
 Nancy, The Tavern Wench — 04:52
 Death Before The Mast — 03:17
 Terror On The High Seas — 03:51
 Set Sail And Conquer — 04:38
 Of Treasure — 02:58
 Wenches & Meat — 03:42
 Flower Of Scotland — 02:37

Участники записи 
 Кристофер Боус — вокал, клавишные
 Гэвин Харпер — электрогитара, гармоника, тамбурин, ударные
 Дэни Эванс — бас-гитара
 Migo «Oger Mampf» Wagner — ударные

Примечания 

Альбомы Alestorm
Альбомы Napalm Records